U 152 oder U-152 bzw. U152 steht für:

 SM U 152, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 152 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 152, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-152, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung